Narsinghgarh kan syfta på följande platser:

Indien 

 Narsinghgarh (ort i Indien, Damoh), Madhya Pradesh, 
 Narsinghgarh (ort i Indien, Rājgarh), Madhya Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar